Nikomachos ist der Name von

mehreren historischen Personen:
 der Vater von Aristoteles und Leibarzt des makedonischen Königs Amyntas III. (4. Jh. v. Chr.)
 Nikomachos (Sohn des Aristoteles)
 der Tragiker Nikomachos von Athen (Ende 5. Jahrhundert v. Chr.)
 der bestechliche Athener Staatsschreiber Nikomachos (Staatsschreiber)
 der Komödiendichter Nikomachos (Komödiendichter) (4. Jahrhundert v. Chr.)
 der Maler Nikomachos (Maler) (4. Jahrhundert v. Chr.)
 der neupythagoreische Mathematiker Nikomachos von Gerasa (um 150 n. Chr.)
 der Koroplast Nikomachos (Koroplast) (6. Jh. v. Chr.)

sowie:
 Nikomachos (Mythologie), in der griechischen Mythologie der als Heros der Heilkunde verehrte Sohn des Machaon